EXOC3L2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 409 амінокислот, а молекулярна маса — 45 859.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Некатегоризовані білки